Over (cricket), een cricketterm
 Over (Cambridgeshire), een civil parish in Cambridgeshire
 Over (motorfietsmerk), een Japans motorfietsmerk
 Over (Drake), een muzieknummer van de artiest Drake